L'édition 2013 de la Coupe de la Major League Soccer s'est jouée le  entre le Sporting Kansas City, champion de la conférence de l'Est, et le Real Salt Lake, champion de la conférence de l'Ouest. C'est la deuxième fois dans l'histoire de la MLS Cup que la finale du championnat ne se joue pas sur un site neutre prédéterminé. La MLS a indiqué en début de saison que la rencontre se jouerait sur le terrain du finaliste avec le meilleur bilan en saison régulière, le Sporting Kansas City en l'occurrence.

En tant que finalistes de la MLS Cup, les deux équipes sont directement qualifiées pour la Ligue des champions de la CONCACAF 2014-2015. Le champion est alors reversé dans le chapeau A et le finaliste dans le B.

La saison régulière

Sporting Kansas City 

|}

Real Salt Lake 

|}

La confrontation en 2013

En route vers la finale

Séries éliminatoires

Tour préliminaire

Tableau 
{{Tournoi sur 3 tours
|titre 1/4=Demi-finales de conférence
|titre 1/2=Finales de conférence
|titre finale=MLS Cup 2013
|couleur 1/4m1B=
|couleur 1/4m2A=
|couleur 1/4m3A=
|couleur 1/4m4A=
|couleur 1/2m1B=
|couleur 1/2m2B=
|couleur 1m1A= 
|3 et 6 novembre 2013 | E1 New York Red Bulls|2 |1 | E4 Houston Dynamo |2 |2 
|2 et 6 novembre 2013 | E2 Sporting Kansas City|1 |3  | E3 New England Revolution |2 |1
|2 et 7 novembre 2013 | O1 Portland Timbers |2 |3 | O4 Seattle Sounders FC |1 |2
|3 et 7 novembre 2013 | O2 Real Salt Lake |0 |2  | O3 Los Angeles Galaxy |1 |0
|9 et 23 novembre 2013| E4 Houston Dynamo |0 |1 | E2 Sporting Kansas City |0 |2
|10 et 24 novembre 2013| O1 Portland Timbers |2 |0 | O2 Real Salt Lake |4 |1|7 décembre 2013, Sporting Park, Kansas City | E2 Sporting Kansas City t.a.b|1 (7')| | O2 Real Salt Lake |1 (6)| 
}}

 Le parcours du Sporting Kansas City 
 Demi-finale de conférence Le Sporting Kansas City l'emporte par un score cumulé de 4-3. Finale de conférence Le Sporting Kansas City l'emporte par un score cumulé de 2-1. Le parcours du Real Salt Lake 
 Demi-finale de conférence Le Real Salt Lake l'emporte par un score cumulé de 2-1. Finale de conférence Le Real Salt Lake l'emporte par un score cumulé de 5-2.''

La finale 
Les deux équipes ne se sont jamais rencontrées en séries éliminatoires.

Statistiques

Annexes

Lien externe 
 Site officiel de la MLS

2013
Événement sportif à Kansas City (Kansas)
Sporting de Kansas City
Real Salt Lake
Soccer aux États-Unis en 2013
Sport en décembre 2013
Décembre 2013 aux États-Unis